Валлері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 185 км на північний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 232 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 559,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валлері на сайті французького Національного інституту географії
 Валлері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Валлері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валлері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валлері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна